Пе́тре Сэлкудя́ну (; 8 сентября 1930 — 6 ноября 2005) — румынский писатель, сценарист и политик.

Биография 
Учился в Бухарестском и Московском университетах. В 1956 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Мастер детектива. В кино с 1962 года («Твоя вина»). В 1993 году был министром культуры Румынии.

Сочинения 
 Дед и Анна Драга. (пер с рум. Кирилла Ковальджи) // Современный румынский детектив. — М., 1981. (Современный зарубежный детектив)
 Лишённый неба
 Смерть манекенщицы
 Ученичество под пулями (по мотивам которой был снят фильм «Чистыми руками»)

Сценарист 
  — Твоя вина / Partea ta de vină (с Франчиском Мунтяну, к/м)
  — Восстание / Răscoala (по роману Ливиу Ребряну)
  — Чистыми руками / Cu mîinile curate (с Титусом Поповичем, Румыния—ФРГ)
  — Буран / Viforniţa (с Титусом Поповичем и Франчиском Мунтяну)
  — Последний патрон / Ultimul cartuş (с Серджиу Николаеску и Титусом Поповичем)
  — Конспирация / Conspirația
  — Трудный путь на Типперари / Departe de Tipperary (с Титусом Поповичем)
  — Осень птенцов / Toamna bobocilor
  — Солдаты свободы / Vojaci slobody (с Юрием Озеровым, Оскаром Кургановым, Димитром Методиевым и другими, мини-сериал, СССР—Польша—Чехословакия—ГДР—Болгария—Румыния—Венгрия)
  — Мера вины / Bunicul şi doi delicvenţi minori
  — Зима птенцов / Iarna bobocilor
  — Выстрелы при ясной луне / Împuşcături sub clar de luna
  — Слеза девушки / O lacrima de fata
  — На перекрестке больших бурь / La răscrucea marilor furtuni
  — Горы в огне / Munţii în flăcări (по Авраму Янку)
  — Слишком жарко для мая / Prea cald pentru luna mai
  —  / Lovind o pasare de prada
  — Удар хищной птицы / Bunicul şi o biata cinste
  — Крушение / Intunecare (с Чезаром Петреску)
  — Весна птенцов / Primăvara bobocilor
  —  / Priveşte înainte cu mânie
  —  / Dulcea sauna a morţii

Награды

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 413

Ссылки 
 
 Петре Сэлкудяну на сайте КиноПоиск

Выпускники Бухарестского университета
Выпускники МГУ
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Политики Румынии
Министры культуры Румынии
Писатели Румынии
Писатели XX века
Члены Союза писателей Румынии